«Родина» (, Кокё; , в прокате СССР — «Когда сжигаются корабли») — фильм-драма режиссёра Ёдзи Ямады, вышедший на экраны в 1972 году. Это второй фильм трилогии Ёдзи Ямада о рабочем классе Японии (первая картина — «Семья», 1970), третьей, завершающей трилогию картиной является «Зов далёких гор» (1980).

Сюжет 
В киноленте рассказывается простая и горькая история о том, как под «железной пятой» современной цивилизации рушится счастье маленького человека — потомственного морехода Сэйити.

Сэйити Исидзаки живёт на живописном островке во внутреннем море Сэто; он — капитан старого деревянного судёнышка, занимающегося перевозкой камня. Под началом у «капитана» единственный член экипажа — собственная жена, которая исполняет на судне обязанности и моториста и повара… Сэйити берёт на борт груз строительного камня, который он должен доставить к месту сооружения нового порта. До места строительства — несколько десятков километров. Работа тяжёлая, сопряжённая с постоянной опасностью опрокинуть судно, но муж и жена делают её мужественно и даже чувствуют к ней симпатию — всё-таки она их кормит и даёт возможность жить в родном краю…

Однако Сэйити не выдерживает конкуренции со стороны крупных современных судов, принадлежащих богатым владельцам, и вынужден сойти на берег, чтобы наняться поденным рабочим на судоверфи. Из мелкого частного предпринимателя он превращается в современного промышленного рабочего. Мало того, что Сэйити должен бросить насиженное место и дело, которое любил, зарплата на верфи вряд ли обеспечит ему и его семье даже прожиточный минимум, а рассчитывать на более светлые перспективы трудно…

В ролях 
 Тиэко Байсё — Тамико
 Хисаси Игава — Сэйити
 Тисю Рю — дедушка
 Дзин Маэда — Кэндзи
 Киёси Ацуми — Мацусита
 Маюми Ито 
 Юрико Абэ 
 Рэйко Тадзима

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 28 октября 1972 года в Токио.
  — в советском кинопрокате фильм демонстрировался в чёрно-белом варианте с июня 1976 года. Дублирован на к/ст им. М. Горького, 1975 г..

Премии и номинации 
 Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» за лучшее исполнение главной мужской роли актёру Хисаси Игава.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 1972 года
Фильмы-драмы Японии
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы Ёдзи Ямады